Il doppio femminile  del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Fatma Al-Nabhani e Gioia Barbieri che hanno battuto in finale Conny Perrin e Chanel Simmonds 1-6, 6-4, [10-8].

Teste di serie 

 Naomi Broady /  Emily Webley-Smith (semifinali)
 Conny Perrin /  Chanel Simmonds (finale)

 Margarita Lazareva /  Anna Morgina (semifinali)
 Fatma Al-Nabhani /  Gioia Barbieri (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Governor's Cup Lagos 2013